Мамалы́га:
 Мамалыга — молдавское национальное блюдо.
 Мамалыга (Черновицкая область) — населённый пункт на Украине.
 Мамалыга (станция) — железнодорожная станция Львовской железной дороги на Украине.
 Мамалыга, Василий Пантелеймонович — российский авантюрист, активный участник антиколониального восстания на о. Ломбок в 1894 году.